Баудиссин — немецкая фамилия:

 Баудиссин — дворянский род.

 Баудиссин, Вольф Генрих (1789—1878) — граф, немецкий писатель
  (1847—1926) — немецкий протестантский теолог и востоковед.
 Баудиссин, Отто Фридрих Магнус (1792—1865) — граф, шлезвиг-голштинский генерал

Примечания